Зона Азия/Океания — одна из 3-х региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2009 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I 

Австралия отказалась играть матч в Индии по соображениям безопасности. Индия без борьбы прошла в плей-офф Мировой группы.

Группа II

Группа III 
 Hamadaniah Sport Centre, Халеб, Сирия. хард
 15 - 19 апреля 2009

Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие - 2 путёвки в группу 4.

 Тихий океан и  поднимаются в группу 2.
 и  вылетают в группу 4.

Группа IV 
 Дакка, Бангладеш, хард
 1 - 5 апреля 2009

  снялся с соревнований до их начала.
  и  поднимаются в группу 3.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы